Noort ist der Familienname folgender Personen:

 Adam van Noort (1562–1641), flämischer Maler
 Ae-Ri Noort (* 1983), niederländische Ruderin
 Edward Noort (* 1944), niederländischer reformierter Theologe
 Henk Noort (1899–nach 1952), niederländischer Opernsänger (Tenor)
 Olivier van Noort (1558–1627), erster Niederländer, der die Welt umsegelte
 Saskia Noort (* 1967), niederländische Krimiautorin

Siehe auch: 
 Nort, Nord, Norden (Begriffsklärung)